Die Communauté de communes du Piémont Cévenol ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Gard in der Region Okzitanien. Sie wurde am 16. Juli 2012 gegründet und umfasst 34 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Quissac.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Piemont Cevenol
Gegründet 2012